Lazarus-Krankenhaus steht für:
 Diakoniestiftung Lazarus, Berlin
 St. Lazarus-Krankenhaus Warschau